A 21 612-es számú mellékút egy egészen rövid, öt számjegyű országos közút-szakasz Nógrád megye székhelyén, Salgótarján központjában.

A Rákóczi út és a Bem József utca kereszteződésének egyik mellékága: szokatlan módon önmagával köti össze a 211-es főutat. A magyarázata ennek abban rejlik, hogy a 211-es út a Bem József utcáról lényegében 90 fokos kanyarvétellel fordul rá észak felé a Rákóczi útra, melynek dél felé vezető szakasza 2307-es útként számozódik. A 21 612-es út, amely egy rövid, ívelt útszakasz a Rákóczi út északi iránya felől a Bem József utca felé egyirányúsítva, azt teszi lehetővé, hogy az észak felől érkező és a Bem József utca felé tartó autósok kikerülhessék a két út találkozásánál lévő lámpás kereszteződést.

A csomópont része még egy hasonló ívű átkötő, rövidítő szakasz a Bem József utca felől a Rákóczi út déli iránya felé egyirányúsítva, amely tehát a 211-esből kiágazva a 2307-esre vezet rá, ennek a 86 méteres szakasznak az útszámozása 21 611-es.

Az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint a 21 612-es út hossza mindössze 91 méter.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 23. 

21612
21612